est un mot anglais qui peut se traduire par porte ou portail.

Toponyme 
 Pont du Golden Gate, pont de San Francisco ;
 Gate Tower, immeuble de bureaux dans l'arrondissement Fukushima-ku, à Osaka (Japon).

Patronyme 

 Aaron Gate (né en 1990), coureur cycliste néo-zélandais.

Suffixe 
Le suffixe -gate est souvent rajouté par les médias pour créer le nom servant à désigner des actions illégales, des mensonges ou des scandales, réels ou allégués, souvent étouffés par une autorité gouvernementale. L'usage fait suite au scandale du Watergate, à la suite de l'affaire d'écoute électronique à l'hôtel du Watergate.

 Angolagate, affaire des ventes d'armes française à l'Angola ;
 Cablegate, scandale des révélations de télégrammes de la diplomatie américaine par WikiLeaks ;
 Chevalgate, fraude à la viande de cheval, notamment dans les lasagnes Findus en 2013 ;
 Contragate (voir ci-dessous Irangate) ;
 Dieselgate, scandale des programmes informatiques utilisés par différents constructeurs automobiles afin de faire baisser les émissions polluantes de leurs véhicules lors des tests d'homologation (le terme désignait initialement l'affaire Volkswagen, mais s'utilise par extension pour désigner les affaires similaires identifiées chez d'autres constructeurs automobiles) ;
 DSKgate, l'affaire Dominique Strauss-Kahn ;
 Electricgate, scandale de la promotion des véhicules électriques ;
 Fifagate, affaire de corruption au sein de la FIFA ;
 Irangate (ou Contragate), affaire de vente d'armes américaine à l'Iran ;
 Memogate, affaire politique pakistanaise à propos d'un mémorandum de l'ambassade aux États-Unis ;
 Monicagate, affaire entourant Monica Lewinsky et Bill Clinton ;
 Nipplegate, dans lequel Janet Jackson se fait dévoiler un sein lors d'un show à la mi-temps du Super Bowl  2004 ;
 Partygate, scandale de fêtes illégales à la résidence du Premier ministre britannique, ayant contribué à la démission de Boris Johnson ;
 Pastagate, une controverse à Montréal où un restaurant italien s'est vu imposer par un inspecteur de l'Office québécois de la langue française (OQLF) de franciser des termes tels ,  et  ; la controverse a notamment mené à la démission de la présidente de l'OQLF ;
 Penelopegate, affaire de l'emploi présumé fictif de l'épouse du candidat François Fillon à la présidentielle 2017 en France ;
 Pizzagate, thèse conspirationniste ayant conduit à une fusillade dans la pizzeria Comet Ping Pong, supposément impliquée dans des trafics d'enfants ;
 Russiagate, affaire judiciaire et politique américaine dans le cadre de soupçons de collusion entre la Russie et des membres de la campagne présidentielle de 2016 de Donald Trump ;
 Rubygate, affaire entourant Ruby Rubacuori et Silvio Berlusconi.

Culture 
 Gåte, groupe de musique norvégien ;
 Gate: jieitai kanochi nite, kaku tatakaeri, série de light novels, manga et anime japonais ;
 Steins;Gate ou Steins;Gate 0, 2 séries de visual novel, existant en manga et anime japonais ;
 Gate, film sorti en 2018.

Informatique 
 Architecture générale pour le traitement de texte : GATE (General Architecture for Text Engineering) est une boîte à outils logicielle pour le traitement du langage naturel.

Notes et références

Voir aussi